Велика-Плана () — город в Сербии, административный центр одноименного муниципалитета в Подунайском округе. Согласно переписи 2011 года, население составляет 16 088 человек.

География 
Велика Плана расположена на левом берегу Великой Моравы. Шоссе Белград-Ниш и железная дорога Белград-Ниш-Скопье проходят через Великую плоскость.

Ссылки 
 Велика Плана (-{velikaplana.info}-)
 Велика Плана (-{velikaplana.org.rs}-) 
 Етно Село Велика Плана www.etnoselo.rs 

Населённые пункты Сербии